Europamästerskap 2005 kan avse:

Europamästerskapen i bordtennis 2005
Europamästerskapen i brottning 2005
Europamästerskapen i fälttävlan 2005
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 2005
Europamästerskapen i konståkning 2005
Europamästerskapet i basket för herrar 2005
Europamästerskapet i basket för damer 2005
Europamästerskapet i fotboll för damer 2005
Europamästerskapen i kortbanesimning 2005
Europamästerskapen i skidskytte 2005
Europamästerskapet i volleyboll för herrar 2005
Europamästerskapet i volleyboll för damer 2005
Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 2005